Pietro il Grande può riferirsi a:

Monarchi 
 Pietro I di Russia (1672-1725), zar e primo imperatore di Russia
 Pietro III di Aragona (1239-1285), re d'Aragona e di Sicilia

Navi 
 Petr Veliky, corazzata
 Pyotr Veliky, incrociatore

Opera 
 Pietro il Grande, opera di Lodovico Antonio Jullien del 1852

Film 
 Pyotr Velikiy, film del 1910
 Peter der Große, film del 1922
 Pietro il grande (Pyotr pervyy I), film del 1937
 Pietro il Grande (parte prima) (Peter the Great), versione cinematografica della miniserie del 1986
 Pietro il Grande (parte seconda) (Peter the Great), versione cinematografica della miniserie del 1986

Miniserie TV 
 Pietro il Grande (Peter the Great) – miniserie televisiva del 1986
 Pietro il Grande – prima parte della riduzione cinematografica della miniserie televisiva
 Pietro il Grande – seconda parte della riduzione cinematografica della miniserie televisiva

Libri 
 Peter the Great, libro di Euguene Schuyler del 1884
 Peter the Great, libro di Kasimierz Waliszewskij del 1897
 Pietro il Grande (Петр Первый, Pyotr Pervyj), libro di Aleksej Nikolaevič Tolstoj del 1929-1934
 Peter the Great: A Life of Peter I of Russia Called the Great, libro di Stephen Graham del 1929
 Peter the Great, libro di Constantin De Grunwald del 1956
 Peter the Great, libro di Vasily Osipovič Kluchervsky del 1958
 Peter the Great: Emperor of All Russia, libro di Ian Grey del 1960
 Peter the Great, Reformer or Revolutionary?, libro di Mafrc Raeff del 1963
 Pietro il Grande (Pierre le Grand), libro di Henri Troyat del 
 Pietro il Grande (Peter the Great: His Life and World), libro di Robert K. Massie del 1980
 Pietro il Grande (Peter the Great), libro di Stephen J. Lee del 1993
 Pietro il Grande e la Russia del suo tempo (Peter the Great), libro di William Marshall del 1996
 Peter the Great, libro di Paul Bushkovitch del 2001
 Pietro il Grande (Peter the Great: A Biography), libro di Lindsey Hughes del 2002
 Peter the Great, libro di Jacob Abbott del 2007
 Peter the Great, libro di Derek Wilson del 2010

Animali 
 Peter the Great, un cavallo